

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Sokolica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sokolica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Sokolica – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce

Obiekty geograficzne 
 Sokolica – rzeka w Bułgarii
 Sokolica – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Sokolica – szczyt w Górach Wschodnioserbskich
 Sokolica – szczyt w Górach Sowich w Sudetach
 Sokolica – szczyt w Pieninach
 Sokolica – skała wapienna w Dolinie Będkowskiej